Die Göttin steht für:

Filmtitel
 Die Göttin (1958)

Fahrzeugmodell:
 umgangssprachliche Bezeichnung für den französischen PKW Citroën DS

Literatur:
 Die Göttin (Bruno E. Werner), von Bruno E. Werner

Siehe auch:
 Die Göttin der Vernunft
 Die Göttin im Putzzimmer
 Die Göttinnen